Cubelles, gmina w Hiszpanii, w prowincji Barcelona
 Cubelles, gmina we Francji, w regionie Owernia-Rodan-Alpy